La Serre désigne :

Patronymes
 Jean Puget de La Serre (1595-1665), historiographe et dramaturge français
 Jean-Louis-Ignace de La Serre (1663-1757), écrivain et dramaturge français
 Charles Barbier de La Serre (1767-1841), officier et cryptologue français

Toponymes
 La Serre, commune française de l'Aveyron
 La Serre-Bussière-Vieille, commune française de la Creuse

Arts et littérature
 La Serre, une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1883.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme